Долинський Іван Миколайович (1921) — український канадський поет, «поет канадських прерій»
 Долинський Іван (1852−1916) — львівський архітектор
Сторінки зі списками однофамільців-тезок